Степан Ильич Киносян (27 октября 1900, село Сатха — 9 сентября 1965, Москва) — советский военачальник, генерал-лейтенант (1945),  (1956).

Биография 
Родился 27 октября 1900 года в селе Сатха Ахалкалакского уезда Тифлисской губернии в семье крестьянина. Армянин.

Детство и юность 
После окончания начальной сельской школы поступил в Ахалкалакское высшее училище. Однако завершить учёбу ему не удалось.
В апреле 1918 года турки вторглись в Армению. Киносяну вместе с семьёй пришлось бежать на север и временно обосноваться в Цалкском районе Грузии. После возвращения на родину, в поисках работы Киносян уехал в соседний город Ахалкалаки, затем переехал в Александрополь (ныне город Гюмри). В это время в Армении у власти были дашнаки, они принудительно призвали Киносяна в свою армию, и зачислили его писарем нестроевой команды.

В результате прихода Красной армии на территорию Армении в ноябре 1920 года Республика Армения, правительственные войска были разгромлены и дашнакское правительство прекратили своё существование, а руководство партии было вынуждено эмигрировать.

В годы гражданской войны 
В 1920 году Киносян добровольно вступил на службу в Красную гвардию, и участвовал в установлении Советской власти в Армении и Грузии.

В апреле 1921 года он стал членом ВКП(б).

В межвоенные годы 
В 1923 году командование направлило Киносяна на учёбу в Москву, в 1-ю Советскую объединённую военную школу РККА им. ВЦИК, которую он успешно окончил через два года и его оставили в школе в качестве командира учебного взвода.

Весной 1926 года Киносяна перевели в армянскую военную школу в город Эривань, а после объединения национальных военных школ направили в Закавказскую военную школу. Здесь за шесть лет службы он занимал должности: помощника командира роты, командира курсантской роты, помощника начальника учебного отдела школы.

Весной 1933 года Киносян стал слушателем основного факультета Военной академии им. М. В. Фрунзе.

Учёбу в академии он закончил в ноябре 1936 года с дипломом 1-й степени и был назначен на должность начальника 1-й части штаба 48-й стрелковой дивизии. Более года ему приходилось по совместительству исполнять обязанности начальника штаба дивизии.

Деятельность майора Киносяна постепенно выходила за рамки служебной. Ещё во время учёбы в академии он являлся редактором курсовой газеты, работал пропагандистом на одном из авиационных заводов. В дивизии он также включился в активную партийно-политическую и общественную работу. Киносян был избран членом партийного бюро и секретарём парторганизации.

Служебную деятельность Степана Киносяна в период до 1937 года его начальники характеризуют следующим образом:
«Степан Киносян в военном отношении подготовленный командир. Обладает хорошими методическими навыками и высокими организаторскими способностями. С чувством высокой ответственности относится к выполнению своего служебного, партийного и общественного долга перед Родиной. Способен самостоятельно разрабатывать планы, поучительно проводить войсковые и командно-штабные учения в масштабе дивизия- армия. Обладает глубокими знаниями марксистско-ленинской теории. В политике Коммунистической партии разбирается свободно и умело её пропагандирует массам. Товарищ Киносян дисциплинированный, инициативный, волевой, требовательный к себе и подчиненным командир. Беззаветно предан делу Коммунистической партии и социалистической Родине».

Летом 1939 года Киносян был назначен помощником начальника отдела штаба Киевского особого военного округа. В том же году он в составе конно-механизированной группы комкора И. В. Болдина в должности начальника отделения штаба участвовал в Польском походе Красной армии. Также Киносян 1939—1940 годах полковник Киносян принимал участие в боях с белофиннами, за что был удостоен правительственной награды — ордена Красного знамени.

В декабре 1940 года Киносян был назначен начальником первого отделения оперативного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа.

В годы Великой Отечественной войны 
С начала Великой Отечественной войны Киносян был назначен начальником оперативного отдела штаба 33-й армии, сформированной в Московском военном округе в июле 1941 года.

Первой, хотя и небольшой по размаху операцией, в разработке и в руководстве которой Киносян участвовал как начальник оперативного отдела штаба 33-й армии, была ликвидация прорыва немцев в районе Наро-Фоминска в конце ноября и в первых числах декабря тяжёлого 1941 года. Тогда войска 33-й армии занимали оборону по восточному берегу реки Нара. Советские позиции были вытянуты в «нитку», то есть, оперативное построение армии представляло собой один эшелон, без наличия резервов в глубине.

На первый взгляд данное оперативное построение армии противоречило требованиям современного боя и операции. Но командование армии, располагая ограниченными силами, преследовало далеко идущие цели. Преднамеренно создавались условия для прорыва противником советской обороны в центре, чтобы потом с обоих флангов наброситься на наступающего противника, окружить и завершить его разгром. Можно сказать, что всё было задумано классически. Однако германское командование быстро разгадало возможность окружения и приостановило наступление, не решаясь развивать его дальше. Лишь подтянув дополнительные силы, немцы внезапным ударом сумели прорвать фронт, вышли на подступы к Апрелевке и стали угрожать наступлением на Москву.

Положение создалось критическое. Наспех сколотив небольшой отряд за счёт ослабления первой линии обороны, командование 33-й армии ночью нанесло внезапный удар во фланг прорвавшемуся противнику. Наступавшая пехотная дивизия немцев, усиленная 30 танками, была отброшена и положение было восстановлено.

23 января 1942 года отдельным приказом по войскам Западного фронта № 70, подписанным командующим фронтом Г. К. Жуковым, полковник Киносян был награждён орденом Красного знамени, а 17 ноября того же года ему было присвоено звание генерал-майора.

В марте 1943 года в ходе Ржевско-Вяземской операции 33-й армия, в которой Киносян был начальником штаба, ликвидировала вражеский плацдарм Ржев—Вязьма—Гжатск.

9 апреля 1943 года Киносян Указом Президиума Верховного Совета СССР был награждён орденом Кутузова 2-й степени.

В июне 1944 года Киносян был назначен начальник штаба 49-й армии. В Белорусской операции войска 49-й армии в составе 2-го Белорусского фронта занимали центральное положение. Действуя в первом эшелоне и нанося главный удар, они прорвали сильно укрёпленную оборону немцев по рубежу реки Проня.

Генералом Киносяном, как начальником штаба 49-й армии, было проявлено большое мастерство в детальной разработке, подготовке и осуществлении прорыва современной обороны с форсированием крупной водной преграды. В результате успешно проведённой советскими войсками Белорусской операции, в районе Минска была окружена крупная группировка германских войск. Перед войсками 49-й армии была поставлена задача ликвидировать ту группировку противника, с которой они с большим успехом справились.

В Восточно-Прусской операции 49-й армия также наступала на направлении главного удара 2-го Белорусского фронта. Войска армии должны были прорвать многополосную, заблаговременно подготовленную оборону противника. Для выполнения боевой задачи командование применило глубокое эшелонирование боевых порядков с целью непрерывного наращивания усилий из глубины. Наступление развивалось успешно. Хорошо оправдали себя действия в ночное время передовых штурмовых батальонов, выделенных от каждой наступающей стрелковой дивизии. Непрерывное наращивание удара лишало врага возможности принять контрмеры, маневрировать резервами.

Классической можно назвать и Гданьскую (Данцигскую) операцию 2-го Белорусского фронта. Накануне 49-й армия совершила легендарный 250-километровый марш-манёвр на р. Висла в районе Грудзяндз. Войска армии наступали в центре фронта. Их действия надёжно прикрывала авиация. Части и подразделения действовали согласованно, с большим умением поддерживали высокий темп наступления. В результате хорошо подготовленной и быстро проведённой Гданьской наступательной операции, вся северная группа германской армии была прижата к морю и уничтожена. Советское командование упредило готовившуюся нанести контрудар крупную танковую группировку врага. Фланг центральной группы советских войск, развивающих удар на Берлин, был надёжно обеспечен.

После овладения городом Гданьском 49-я армия вновь совершила марш-манёвр, на этот раз автотранспортом вдоль реки Одер, в район южнее Штеттина. Впервые за всю войну Киносяну, как начальнику штаба, пришлось в таком масштабе организовать и осуществить автоперевозки всей армии. Но и с этой задачей он справился отлично.

19 апреля 1945 года ему было присвоено звание генерал-лейтенант.

Успешную операцию провела 49-я армия и на реке Одер. Это была операция по прорыву сильной, глубоко эшелонированной обороны противника с форсированием крупной водной преграды.

Послевоенные годы 

В послевоенный период служил начальником штаба ряда военных округов.

В 1950 году, после окончания Военной академии Генерального штаба им. К. Е. Ворошилова, Киносян остался в академии на преподавательской работе.

Текст аттестации за период с января 1957 года по январь 1958 года:
«Генерал-лейтенант Киносян С. И. работает в Высшей военной академии с 1950 года в должности старшего преподавателя, а с 1957 года — курсового руководителя по кафедре стратегии и оперативного искусства.
В годы Великой Отечественной войны, работая начальником штаба армии и в послевоенный период — начальником штаба военного округа, товарищ Киносян приобрел богатый практический опыт по организации управления войсками в операциях.
Теоретическая подготовка товарища Киносяна хорошая, методикой обучения слушателей и подготовки преподавательского состава владеет, занятия проводит поучительно.
Товарищ Киносян систематически работает над собой, что позволило ему подготовить и защитить дипломную работу на получение права окончившего ВВА, а в 1956 году — диссертацию на ученую степень кандидата военных наук.
К служебным поручениям относится вдумчиво и выполняет их добросовестно.
Пользуется заслуженным авторитетом среди слушателей и преподавателей.
Лично дисциплинирован, требователен к себе и подчиненным. Морально устойчив, активно участвует в общественно-политической и партийной жизни кафедры и академии.
Предан делу Коммунистической партии и Родине.
Заключение начальника академии: достоин назначения на должность заместителя начальника кафедры оперативного искусства.»

В 1964 году генерал-лейтенант Киносян по болезни был вынужден оставить службу в рядах Советских Вооруженных Сил.

29 сентября 1965 года скоропостижно скончался. Похоронен на Армянском кладбище в Москве.

Награды 
 орден Ленина (1945)
 пять орденов Красного Знамени (1940, 23.01.1942, 03.11.1944, 29.05.1945, 1950)
 орден Кутузова 1-й степени (10.04.1945)
 орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (24.04.1944)
 орден Суворова 2-й степени (28.09.1943)
 орден Кутузова 2-й степени (09.04.1943)
 Медали СССР:
 «За оборону Москвы»
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Кенигсберга»
 «20 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
 «30 лет Советской Армии и Флота»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 «В память 800-летия Москвы»

Благодарности, объявленные в Приказах Верховного Главнокомандующего

 За овладение городами Восточной Пруссии Вилленберг, Ортельсбург, Морунген, Заальфельд и Фрайштадт — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. 23 января 1945 года. № 246
 За овладение городом Черск — важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев в северо-западной части Польши. 21 февраля 1945 года. № 283
 За овладение городами Бытув (Бютов) и Косьцежина (Берент) — важными узлами железных и шоссейных дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев на путях к Данцигу. 8 марта 1945 года. № 296
 За овладение важными узлами железных и шоссейных дорог — городами Лауенбург и Картузы (Картхауз). 10 марта 1945 года. № 298
 За овладение городом и крепостью Гданьск (Данциг) — важнейшим портом и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море. 30 марта 1945 года. № 319
 За овладение главным городом Померании и крупным морским портом Штеттин, а также городов Гартц, Пенкун, Казеков, Шведт. 26 апреля 1945 года. № 344
 За овладение городами Пренцлау, Ангермюнде — важными опорными пунктами обороны немцев в Западной Померании. 27 апреля 1945 года. № 348
 За овладение городами Эггезин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург, Темплин — важными опорными пунктами обороны немцев в Западной Померании. 28 апреля 1945 года. № 350
 За овладение городами важными узлами дорог Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен и вступление на территорию провинции Мекленбург. 29 апреля 1945 года. № 351
 За овладение городами Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг, Гранзее — важными узлами дорог в северо-западной части Померании и в Мекленбурге. 30 апреля 1945 года. № 352
 За овладение городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев. 1 мая 1945 года. № 354
 За овладение городами Барт, Бад-Доберан, Нойбуков, Варин, Виттенберге и за соединение на линии Висмар, Виттенберге с союзными нам английскими войсками. 3 мая 1945 года. № 360

Иностранные награды 
 Кавалер рыцарского ордена «Виртути Милитари» (ПНР) (1945)
 Орден «Крест Грюнвальда» II степени (ПНР, 1945)
 Медаль «За Одер, Нейсе, Балтику» (ПНР, (1945)

Почётный гражданин

Память

Примечания

Литература 

 Михеенков С. Е. 33-я. Армия, которую предали. — : Вече, 2016. 400 с. с ил. (Военно-историческая библиотека) — ISBN 978-5-4444-5232-5.
 Казарьян А. В. Война, люди, судьбы. Очерки. , 1975.
 Арутюнян К. А., Погосян Г. Р. Вклад армянского народа в победу в Великой Отечественной войне. , 2010.
 На главном направлении (о генерал-лейтенанте С. И. Киносяне) // Казарьян А. В. Война, люди, судьбы. Очерки. , 1975.

Ссылки 

Участники Гражданской войны в России
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Могилёва
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Похороненные на Армянском кладбище (Москва)